Die Österreichische Badminton-Bundesliga der Saison 2012/2013 bestand aus einer Vorrunde im Modus Jeder-gegen-jeden und anschließenden Halbfinal- und Finalspielen. Meister wurde WBH Wien.

Vorrunde

Halbfinale 
Raiffeisen UBC Wolfurt – ASKÖ Kelag Kärnten: 5:2, 5:2
WBH Wien – BSC 70 Linz: 5:2, 5:1

Finale 
WBH Wien – Raiffeisen UBC Wolfurt: 0:5, 5:2, 4:3

Weblinks 
tournamentsoftware.com

Mannschaft 2013
Badminton 2012
Badminton 2013